#перенаправление Резниченко, Дмитрий Владимирович